

Personen 
met voornaam
 Emmerich Bjelik (1860-1927), Oostenrijks-Hongaars geestelijke
 Emmerich Danzer, voormalig Oostenrijks kunstschaatser
 Emmerich Joseph von Dalberg (1773-1833), Duits-Frans politicus en diplomaat
 Emmerich Kálmán (1882-1953), Hongaars componist van operettes

met achternaam
 Hadassah Emmerich, Nederlands grafisch kunstenares
 Lothar Emmerich, een voormalig Duits voetballer
 Max Emmerich (1879-1956), een Amerikaans atleet
 Noah Emmerich, Amerikaans acteur
 Roland Emmerich, een Duits regisseur

Overige 
 Emmerik, Emmerich is de Duitse naam van een stad in Duitsland
 Station Emmerich, spoorwegstation in deze plaats
 Emmerich (piano), een fabrikant van piano's